

Događaji 
 Završio Prvi ilirski rat, koji je trajao od 229. pr. Kr.

Rođenja

Smrti